Merkenbach ist ein geographischer Name:

 Merkenbach, Stadtteil von Herborn im Lahn-Dill-Kreis, Hessen

 Merkenbach (Nordrach), rechter Zufluss der Nordrach in Hintertal, Gemeinde Nordrach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Merkenbach (Rehbach), rechter Zufluss des Rehbachs (zur Dill) bei Merkenbach, Stadt Herborn, Lahn-Dill-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Merkelbach